В одиночному розряді тенісного турніру Miami Classic 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Лаура Аррая здобула титул, у фіналі перемігши Петру Губер 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Лаура Аррая (переможниця)
  Мішелл Торрес (1-ше коло)
  Івонн Вермак (2-ге коло)
  Дженніфер Мундел (1-ше коло)

 Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Марі-Крістін Каллежа (1-ше коло)
 Аманда Браун (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Miami Classic